Yanguas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Yanguas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Yanguas är huvudsakligen kuperad. Yanguas ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Yanguas. Runt Yanguas är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Pedro Manrique,  km sydost om Yanguas. I omgivningarna runt Yanguas växer i huvudsak barrskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon